

Localidades 
 Effie (Minnesota)

Outros 
 Effie

Desambiguação